Texas é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Texas (Missouri)
 Condado de Texas (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos